

Nom commun  
 Hoverboard, objet fictif futuriste de cinéma, sorte de planche sans roue permettant de se déplacer sans contact avec le sol, mu par lévitation ou sustentation électromagnétique.

Nom propre  
 Hoverboard, marque de planche gyroscopique, sorte de gyropode sans manche et sans selle, objet de loisirs plus qu'un réel moyen de transport électrique personnel.

Références